Mocka kan syfta på:

Mocca (snus) – en typ av snus
Mocca-O'boy – en varianter av O’boy

Se även
 Mocka